Järntorget (deutsch: Eisenplatz) ist der Name folgender Plätze:

 Järntorget (Arboga)
 Järntorget (Eskilstuna)
 Järntorget (Fagersta)
 Järntorget (Göteborg)
 Järntorget (Stockholm)
 Järntorget (Örebro)